Natzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reginald Natzler (1907–1991), austroamerikanischer Schauspieler, siehe Reggie Nalder
 Grete Natzler (1906–1999), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Herta Natzler (1911–1985), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Leopold Natzler (1860–1926), österreichischer Schauspieler
 Lizzi Natzler (1909–1993), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Otto Natzler (1908–2007), österreichisch-US-amerikanischer Keramikkünstler
 Siegmund Natzler (1862–1913), österreichischer Schauspieler